Клайнпрага или Ма́ла-Пра́га (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гёда района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится около автомобильной дороги 111 (Бишофсверда — Баутцен). Соседние деревни: на севере — деревня Нездашецы, на востоке — административный центр коммуну Гёда, на юго-востоке — деревня Земихов и на юго-западе — деревня Спытецы.

История 
Впервые упоминается в 1377 году под наименованием Podmaklicz.

С 1936 по 1994 года деревня входила в состав коммуны Недашюц. С 1998 года входит в состав современной коммуны Гёда.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Podmaklicz, 1377
 Pomenklitz, 1488
 Pommenklytz, 1493
 Pomenklycz, 1538
 Prage oder Pudmochlitz, 1566
 Podomoklitz ,1579
 Podmoklitz oder Prage, 1617
 Klein Praga, 1759
 Klein Praga, vormals Podmogklitz, auch Pommenklitz gen., 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 37 человек. Серболужичан в этом году в деревне не проживало.

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Жилой дом, д. 6, 1865 год (№ 09251420).

Примечания

Ссылки 
 Praga, Klein-/ Mała Praha , Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Kleinpraga - Mała Praha , Официальный сайт коммуны Гёда

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гёда
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области